Edery ist der Familienname folgender Personen:

 Jacob Edery (* 1950), israelischer Politiker und Minister
 Raphael Edery (* 1937), israelischer Politiker